Vingt-Quatre-Avril ou XXIV-Avril ou 24-Avril, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

24 avril,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonymes 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Les événements rappelés par ces odonymes sont notamment :

En Algérie,

 À Bordj Bou Arreridj : évènements non connus.

En France,
 
 Le  : rafle et exécutions en masse marquant le début du génocide arménien en Turquie.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Arts et spectacles

Notes et références

Notes

Références 

Homonymie
24